

Скалино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Скалино — селище, Грязовецький район, Вологодська область